In der Liste der römisch-katholischen Kirchen im Kanton Aargau werden alle Kirchen und Kapellen der Aargauer Kirchgemeinden aufgeführt, die zur Römisch-katholischen Kirche im Aargau gehören.

Liste

Einzelnachweise 

Aargau
Aargau
!romisch-katholisch